Petreni se poate referi la:

 Localități din România
Petreni - localitate din județul Alba
Petreni - localitate din județul Harghita
Petreni - localitate din județul Hunedoara

 Localități din Republica Moldova
Petreni - comună din raionul Drochia

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)

 Petru (nume)
 Petra (nume)
 Petrești (dezambiguizare)
 Petriș (dezambiguizare)
 Petricani (dezambiguizare)
 Petreasa (dezambiguizare)
 Petroșani

Toponime românești